Die Snookerweltmeisterschaft 2012 fand vom 21. April bis zum 7. Mai 2012 im Crucible Theatre in Sheffield statt und bildete den Abschluss der Snooker-Saison 2011/12.

Titelverteidiger war der Schotte John Higgins, der allerdings im Achtelfinale mit 4:13 gegen Stephen Hendry ausschied.

Im Finale setzte sich Ronnie O’Sullivan in einer Neuauflage des Endspiels von 2008 mit 18:11 gegen Allister Carter durch und wurde damit zum vierten Mal Weltmeister.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte 

Anmerkungen
 *1 Gesetzte Spieler, die ihr erstes Spiel verlieren, erhalten nur die halbe Punktzahl.

Hauptrunde 
Schon in der ersten Runde gab es einige Überraschungen. So gewannen mit Cao Yupeng (10:6 gegen Mark Allen) und Jamie Jones (10:8 gegen Shaun Murphy, den Weltmeister von 2005) zwei der drei Crucible-Debütanten ihre Auftaktpartie. Für eine weitere Überraschung sorgte David Gilbert, der Martin Gould mit 10:8 schlug und damit ebenso wie Andrew Higginson erstmals in seiner Karriere in ein WM-Achtelfinale einzog. Insgesamt schieden in der ersten Runde acht gesetzte Spieler aus, womit der Rekord aus dem Jahr 1992 eingestellt wurde.

Im Spiel gegen Stuart Bingham gelang Stephen Hendry ein Maximum Break, Hendry gewann die Partie vergleichsweise deutlich mit 10:4. Neil Robertson schaffte in seiner Auftaktpartie als vierter Spieler in der Geschichte der Weltmeisterschaft einen „Century-Hattrick“. Die anderen drei Spieler waren Ronnie O’Sullivan, John Higgins und Mark Selby.

Luca Brecel war mit 17 Jahren und 45 Tagen der jüngste Teilnehmer der Hauptrunde einer Snookerweltmeisterschaft. Er brach damit den von Stephen Hendry aufgestellten Rekord (17 Jahre, 99 Tage) von 1986. Außerdem war Brecel der erste belgische Spieler, der die Hauptrunde im Crucible erreichte.

Für negative Schlagzeilen sorgten Mark Allen und Ding Junhui nach ihren Auftaktniederlagen aufgrund ihrer Statements auf der Pressekonferenz: Allen bezeichnete seinen Gegner Cao Yupeng und auch andere chinesische Spieler dort als „cheat“ (dt. Schummler). Seiner Meinung nach hatte Cao einen Durchstoß gespielt, den der Schiedsrichter Paul Collier jedoch nicht als Foul wertete. Laut Allen hätte Cao dieses Foul im Sinne des Gentlemen Sports selbst anzeigen sollen. Er räumte allerdings auch ein, dass sein Gegner sehr gut gespielt habe und solche Aktionen nicht nötig hätte. Ding Junhui hingegen beschwerte sich über die schlechten Tische und das Publikum und bezeichnete beides als „rubbish“ (dt. Müll). Bereits im Vorfeld der WM war es zu Kontroversen gekommen, als Mark Williams sich auf Twitter negativ über das Crucible Theatre äußerte und eine Verlegung des Turniers an einen anderen Ort anregte.

Der Weltranglistenerste Mark Selby spielte verletzungsbedingt unter seiner Normalform und unterlag in seinem Erstrundenspiel Barry Hawkins mit 3:10. Nachdem Ali Carter, Halbfinalist des Jahres 2010, zuvor eine eher schwache Saison gespielt hatte, zeigte er sich bei seinem ersten Spiel in guter Form und bezwang Mark Davis deutlich mit 10:2.

Nach dem Achtelfinale waren die fünf topgesetzten Spieler bereits ausgeschieden. Während Judd Trump einen 12:9-Vorsprung gegen Allister Carter noch verspielte, verloren John Higgins und Mark Williams ihre Partien jeweils relativ deutlich. Mit Neil Robertson und Stephen Maguire waren somit nur noch zwei Spieler aus den Top Ten der Weltrangliste dabei. Der walisische Qualifikant Jamie Jones erreichte erstmals das Viertelfinale eines vollwertigen Weltranglistenturniers.

Stephen Hendry, in den 1990er Jahren sieben Mal Weltmeister, gab nach seiner Viertelfinal-Niederlage gegen Stephen Maguire seinen Rücktritt vom Profisnooker bekannt.

Zum ersten Mal gab es zwei weibliche Schiedsrichter, mit Zhu Ying erstmals auch eine Chinesin. Die andere Schiedsrichterin war Michaela Tabb, die wie schon 2009 auch das Finale leitete.

Finale

Vor-Qualifikation 
Die Vor-Qualifikation fand am 5. April 2012 in Sheffield statt.

Runde 1 

|}

Runde 2 

|}

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunden 1 bis 4 fanden vom 6. bis 12. April 2012 in Sheffield statt. Die letzte Qualifikationsrunde fand am 14./15. April 2012 ebenfalls in Sheffield statt.

Runde 1 

|}

Runde 2–5 
Nachdem der 7-malige Weltmeister Stephen Hendry im Laufe der Saison aus den Top 16 gefallen war, musste er sich, zum ersten Mal seit 1988 in Qualifikationsrunde 5 für die Hauptrunde qualifizieren. Er schlug dort Yu Delu mit 10:6.

Steve Davis musste sich in Runde 4 der Qualifikation dem fast 30 Jahre jüngeren Ben Woollaston mit 7:10 geschlagen geben und schied damit vorzeitig aus dem Turnier aus.

Das belgische Nachwuchstalent Luca Brecel konnte, an Weltranglistenplatz 87 stehend, durch vier Qualifikationssiege in die Hauptrunde der Letzten 32 einziehen. Zu den weiteren Debütanten im Crucible Theatre gehörten der Chinese Cao Yupeng und der Waliser Jamie Jones.

Igor Figueiredo konnte sich in der Qualifikation durch die Runden 1–3 kämpfen, ehe er in Runde 4 mit 7:10 an Joe Jogia scheiterte. China nahm erstmals mit vier Spielern an der Endrunde teil, nachdem drei Spielern die Qualifikation gelungen und Ding Junhui durch seinen Weltranglistenplatz gesetzt war.

Peter Ebdon, der mit den China Open 2012 das letzte Turnier vor der WM gewann, unterstrich mit einem glatten 10:0-Erfolg über Alfie Burden in seinem einzigen Qualifikationsspiel seine gute Form. Robert Milkins erzielte – bereits zum zweiten Mal in seiner Karriere nach 2006 – ein Maximum Break in der Qualifikation zur WM, erreichte die Endrunde jedoch nicht, da er in der letzten Qualifikationsrunde Mark Davis unterlag.

VQ = Gewinner der Vorqualifikationsrunden (WPBSA-Mitglieder; während der Saison 2011/12 nicht auf der Main Tour)

Century Breaks

Hauptrunde

Qualifikationsrunde

Einzelnachweise

Weblinks 
 Maximum Break von Robert Milkins auf YouTube.
 Crucible 2012 pictures by MoniqueLimbos auf Photobucket.

2012
Snookerveranstaltung 2012
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre